Csehország
 Vítkovice, település a Semilyi járásban
 Vítkovice, Klatovy településrésze a Klatovyi járásban
 Vítkovice, Lubenec településrésze a Lounyi járásban
 Vítkovice, Ostrava városrésze az Ostrava városi járásban